Iron River ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Iron River (Michigan), im Iron County
 Iron River (Wisconsin), im Bayfield County
 Iron River (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin
 Iron River Township, im Iron County, Michigan

Flüsse

in den Vereinigten Staaten:
 Iron River (Brule River), im Iron County, Michigan
 Iron River (Oberer See, Michigan), Abfluss des Lake Independence im Marquette County, Michigan
 Iron River (Bad River), indirekter Zufluss des Oberen Sees im Ashland County, Wisconsin
 Iron River (Oberer See, Wisconsin), im Bayfield County, Wisconsin

in Kanada:
 Iron River (Vancouver Island)